Дарія Юрак і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але Родіонова вирішила того року не брати участі. Юрак грала в парі з Полін Пармантьє, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Моніка Пуїг і Слоун Стівенс.

Татьяна Марія і Гетер Вотсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Кейтлін Крістіан і Сабріна Сантамарія з рахунком 7–5, 2–6, [10–2].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2018
Abierto Mexicano Telcel, жінки, парний розряд